Der Begriff Griechische Präpositionen bezieht sich auf
 Altgriechische Präpositionen
 Neugriechische Präpositionen